Alberto Quintero puede referirse a:

 Alberto Quintero (1970-), compositor español.
 Alberto Quintero Medina (1987-), futbolista panameño.
 Alberto Quintero, actor y cantante venezolano.